Ulopa är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Fredrik Fallén 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Ulopa i familjen dvärgstritar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ulopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Ulopa